21. edycja Ligi Światowej siatkarzy rozpoczęła się 4 czerwca 2010 r. W fazie eliminacyjnej wystąpiło 16 drużyn podzielonych na cztery grupy. Turniej finałowy po raz drugi w historii odbył się w Cordobie w Argentynie. Zasady przyznawania dzikiej karty dotyczyły tylko punktów zdobytych przez poszczególne drużyny. Reguły finału były takie same jak w latach ubiegłych.

Terminarz 
 Faza grupowa
 1 kolejka: 4 – 6 czerwca
 2 kolejka: 11 – 13 czerwca
 3 kolejka: 18 – 20 czerwca
 4 kolejka: 25 – 27 czerwca
 5 kolejka: 30 czerwca – 4 lipca
 6 kolejka: 7 – 10 lipca
 Turniej finałowy: 21 – 25 lipca

Uczestnicy

Składy drużyn

Faza interkontynentalna

Grupa A 

Wyniki

|}

Tabela

Grupa B 

Wyniki

|}

Tabela

Serbia zakwalifikowała się do turnieju finałowego jako najlepsza drużyna z drugich miejsc spośród wszystkich grup fazy interkontynentalnej.

Grupa C 

Wyniki

|}

Tabela

Grupa D 

Wyniki

|}

Tabela

Argentyna zakwalifikowała się do turnieju finałowego jako jego gospodarz.

Faza Finałowa

Grupa E 

Wyniki

|}

Tabela

Grupa F 

Wyniki

|}

Tabela

Półfinały 

|}

Mecz o 3. miejsce 

|}

Finał 

|}

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne

Statystyki

Przypisy 

Liga Światowa w Piłce Siatkowej 2010